Лебеде́нко () — село в Кагульском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Лебеденко, включающей также сёла Хутулу и Урсоая.

История 
До 1957 года село носило название Новые Кирганы (). Современное название получило в честь советского военачальника Никиты Федотовича Лебеденко, проведшего в селе детство и юность.

География 
Село расположено на высоте 159 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Лебеденко проживает 796 человек (386 мужчин, 410 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района